Hackle steht für:
 Federbusch, als englische Bezeichnung beim britischen Militär
 mundartlich regional Rührei